Саллинс:

 Саллинс — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).
 Саллинс энд Наас — железнодорожная станция, обеспечивающая транспортной связью посёлок Саллинс.